

Geografia 
 Lara (estado) — da Venezuela
 Dom Lara — distrito do município de caratinga, estado de Minas Gerais, Brasil
 Jurisdicción de Lara — município espanhol
 Lara (Monção) — freguesia de Portugal

Arte 
 Lara (filme) — brasileiro de 2002
 Tema de Lara — canção tema do filme Doutor Jivago
 Lara Lor-Van — nome da mãe biológica do Super-Homem

Outros usos 
 Casa de Lara — família nobre espanhola
 Tácita — deusa romana do silêncio e da virtude, também chamada Lara
 Unión Lara Fútbol Club — clube de futebol da Venezuela

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos